Lechen ist der Ortsname von

 Perach, Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Perach (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Perach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern